

Broekhuizen, hameau de la commune de Meppel, dans le Drenthe
 Broekhuizen, hameau de la commune de Gouda, en Hollande-Méridionale
 Broekhuizen, village de la commune de Horst aan de Maas, dans le Limbourg ; ancienne commune jusqu'en 2001
 Broekhuizen, hameau de la commune de Dalfsen, en Overijssel

Voir aussi 
 Broekhuizenvorst, village de la commune de Horst aan de Maas, dans le Limbourg